Aspidistra, een plantengeslacht
Aucuba japonica, een plant uit het geslacht Aucuba